

Patronyme 

 Christopher Cradock (1862-1914), un amiral britannique.
 Matthew Cradock (?-1641), un homme politique et gouverneur colonial anglais.

Toponyme 

 Cradock est une commune d'Afrique du Sud située dans la province du Cap-Oriental dans la vallée de la Great Fish River, autrefois frontière orientale de la colonie du Cap.
Patronyme anglais